Танеев, Сергей Александрович (1821—1889) — российский государственный деятель.
 Танеев, Сергей Васильевич (1841—1910) — драматург, театральный антрепренёр, историк театра; генерал-майор.
 Танеев, Сергей Иванович (1856—1915) — русский композитор, пианист, педагог.